Armann oder Årmann ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Årmann (1894–1988), schwedischer Moderner Fünfkämpfer
 Gudrun Armann, Geburtsname von Gudrun Wagner
 Hugo Armann (1917–1989), deutscher Lehrer, der als Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet wurde